Winkelstedt ist der Name folgender Orte:

 Winkelstedt (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Winkelstedt (Kalbe), Ortsteil der Gemeinde Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt